

Cinema e teatro
 Marguerite – musical del 2008 di Alain Boublil
 Marguerite – film del 2015 diretto da Xavier Giannoli
 Marguerite – cortometraggio del 2018 diretto da Marianne Farley

Geografia
Antartide
 Isola Marguerite – isola situata al largo di capo Margerie (Terra di Adelia)
Stati Uniti
 Marguerite – ex centro abitato della contea di Merced (California)
 Marguerite – ex centro abitato della contea di Westmoreland (Pennsylvania)

Onomastica
 Marguerite – forma francese del nome proprio di persona Margherita

Pagine correlate
Sainte-Marguerite